Hud steht für:

 Hud, Originaltitel des US-Spielfilms Der Wildeste unter Tausend von 1963
 Hūd, ein im Koran erwähnter Prophet
 Ibn Hud († 1238), muslimischer Fürst in Andalusien (1228–1237)

HUD steht als Abkürzung für:
 Head-up-Display, ein elektronisches System, das Informationen im Blickfeld des Nutzers anzeigt
 United States Department of Housing and Urban Development, siehe Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Hood
 Hut (Begriffsklärung)
 Huth

Abkürzung